Cătina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cătina (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Cătina (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Cătina (Prahova), Dorf im Kreis Prahova